Sholes (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten
 Steve Sholes (1911-1968), Amerikaans muziekproducent